Várias foram as invasões mongóis. Listam-se algumas:

 Invasão mongol da Ásia Central
 Invasão mongol da Europa
 Invasão mongol da Rússia
 Invasões mongóis do Japão

Ver também 
 Cronologia das conquistas mongóis

Invasao Mongol